Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Larne, d'après la ville de Larne :
 le , un vaisseau de ligne de sixième rang de 20 canons lancé en 1814 et vendu en 1828 ;
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1829 sous le nom de  et démantelé en 1866 ;
 le , un destroyer de classe Acorn lancé en 1910 et vendu en 1921 ;
 le , un destroyer de classe L, renommé  en 1940 et coulé en 1943 ;
 le , un dragueur de mines de classe Algerine lancé en 1944, vendu à l'Italie en 1946 (Ammiraglio Magnaghi puis Alabarda en 1951), détruit à La Spezia en 1981.

Larne